Reschenberg ist der Name folgender Orte:

 Reschenberg (Sankt Wolfgang), Ortsteil von Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Reschenberg (Winden im Elztal), Ortsteil von Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg